

Astronomia
18430 Balzac – asteroide della fascia principale
Balzac – cratere d'impatto situato sulla superficie di Mercurio

Geografia
Balzac – comune francese situato nel dipartimento della Charente

Persone
Catherine Henriette de Balzac d'Entragues, marchesa di Verneuil  (1579-1633) – favorita di Enrico IV di Francia
Honoré de Balzac (1799-1850) – scrittore francese
Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654) – scrittore francese
Pierre-Edme Balzac (1705-1786) – incisore, artigiano e artista francese

Altro
 Balzac - Una vita di passioni (Balzac) – film per la TV del 1999 con Gérard Depardieu e Jeanne Moreau
 Balzac – gruppo musicale horror punk giapponese
 Balzac Coffee – catena di bar tedesca basata ad Amburgo